NÜRNBERGER Gastein Ladies 2010 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2010 является уже 4-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Бадгастайне с 19 по 25 июля 2010 года. Турнир являлся последним соревнованием WTA на грунте в сезоне.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Андреа Петкович (№ 36 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 

После Уимблдона Юлия Гёргес провелат три турнира на грунте, выигрывая два и доходя до полуфинала в третьем. Юлия Гёргес стала седьмой дебютанткой-победительницей одиночного турнира в сезоне-2010. Тимея Бачински второй раз в финале турнира WTA и второй же раз она играла там против представительницы Германии. Представительница Германии победила на турнире второй год подряд.

Парный разряд 

 За 4 года проведения турнира каждый раз в победном дуэте была Луция Градецкая. В первые три года вместе с ней титул брала соотечественница. Дуэт Гарбин/Бачински третью неделю подряд в финале турнира WTA. Первые два они выиграли. Луция Градецкая впервые победила на турнире WTA не в паре с соотечественницей.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте WTA
 

Австрия
Теннис
Июль 2010 года
2010